Singapore Sevens 2006 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Singapore Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 8–9 kwietnia 2006 roku na Stadionie Narodowym w Singapurze będąc szóstym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Narodowym zawody były szóstym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Do zawodów w roli faworytów przystępowały dominujące w sezonie reprezentacje Fidżi i Anglii, które przed trzema pozostałymi do rozegrania turniejami w klasyfikacji generalnej dzieliło sześć punktów. Pomimo kilku niespodzianek (wygrane Szkocji i Kenii nad wyżej rozstawioymi zespołami) czołowa ósemka w komplecie awansowała do ćwierćfinałów. W finale rozegranego w upale i dużej wilgotności turnieju triumfowali reprezentanci Fidżi przerywając passę czterech z rzędu porażek z Anglikami i powiększając przewagę nad nimi do dziesięciu punktów w klasyfikacji generalnej.

W poprzednim roku na trybunach zjawiło się blisko 26 tysięcy kibiców, w tej edycji Singapore Rugby Union oczekiwał natomiast trzydziestu tysięcy widzów, zjawiło się ich jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Turniej był transmitowany do ponad dwustu milionów gospodarstw domowych na całym świecie m.in. przez Setanta Sports, ESPN Sur, Sport TV, MNet, Orbit, TVNZ czy Fox Sports.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
Singapore Sevens
Singapur w XXI wieku
2006 w Azji